Thierry Robin peut désigner :
 Thierry Robin, un auteur de bande dessinée ;
 Thierry Robin, connu sous son nom d’artiste Titi Robin, un musicien français.